Agnès Obadia, une actrice et réalisatrice de cinéma,
Nathalie Obadia, une galerie d'art contemporain,
Régis Obadia, un chorégraphe de danse contemporaine,
Thierry Obadia, un acteur et réalisateur de cinéma, auteur compositeur interprète.
Patronyme séfarade